Wolfe kan som auktorsförkortning betyda:

 Douglas Gerald Wolfe
 Douglas G. Wolfe
 Jack Albert Wolfe
 Kirby L. Wolfe
 Ralph S. Wolfe

Robotskapade auktorsförkortningar